Михаило I може бити:
 Михаило I Рангабе, византијски цар (811—813)
 Михаило I Цариградски, цариградски патријарх (1043—1059)
 Михаило I Војислављевић, српски краљ и владар Дукље (око 1050-1081)
 Михаило I Комнин Дука, византијски великаш и владар Епира (1204—1215) 
 Михаило I Романов, руски цар (1613—1645) 
 Михаило I Пољски, пољски краљ (1669—1673) 
 Михаило I Румунски, румунски краљ (1927-1930 и 1940-1947)

Види још 
 Михаило II (вишезначна одредница)
 Михаило III (вишезначна одредница)